Maurice Lombard (1904-1965), historien français, spécialiste de l'Islam médiéval ;
 Maurice Lombard (1922-2008), homme politique français et ancien sénateur de la Côte-d'Or.